Хауърд Джоунс () е американски певец, вокалист на метълкор бандата Devil You Know. Бивш такъв и на Killswitch Engage от 2002 г. до 2012 г.

Дискография

Blood Has Been Shed (1997 – 2003) 
 I Dwell on Thoughts of You (1999)
 Novella of Uriel (2001)
 Spirals (2003)

Killswitch Engage (2002 – 2012) 
 The End of Heartache (2004)
 As Daylight Dies (2006)
 Killswitch Engage (2009)

Devil You Know (от 2012 г.) 
 The Beauty of Destruction (2014)

Гост участия 
 Fragment – Answers („Inertia“)
 36 Crazyfists – Rest Inside the Flames („Elysium“)
 Demon Hunter – Summer of Darkness („Our Faces Fall Apart“)
 Eighteen Visions – Vanity („One Hell of a Prize Fighter“)
 Roadrunner United – All-Star Sessions („The Dagger“)
 Throwdown – Vendetta („The World Behind“)
 Ill Bill – The Hour of Reprisal („Babylon“)
 Every Time I Die – Last Night In Town („Punch-Drunk Punk Rock Romance“)
 Believer – Gabriel („The Brave“)

Източници 

Афроамерикански музиканти
Американски рок певци
Родени в Кълъмбъс